Юрий Маслов:
 Маслов, Юрий Николаевич (1938—2007) — русский инженер-электромеханик; доктор технических наук, профессор.
 Маслов, Юрий Сергеевич (1914—1990) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.